Рейбниц — фамилия и немецкий дворянский род.

Рейбниц — курляндский дворянский род.

Известные носители:
 Рейбниц, Карл Павлович (1782—1843) — командующий Отдельным корпусом внутренней стражи, член Военного совета Российской империи, генерал от инфантерии.
 Рейбниц, Мария Кристина фон (род. 1945) — член британской королевской семьи.